Armstrong River ist der Name folgender Flüsse:

 Armstrong River (Nelson River), Fluss in der kanadischen Provinz Manitoba
 Armstrong River (Lake Vermilion), Fluss im Bundesstaat Minnesota, Vereinigte Staaten
 Armstrong River (Victoria River), Fluss im Northern Territory, Australien